Leptosuchomorpha è un clade di rettili fitosauri. È un taxon basato sul nodo definito come l'ultimo antenato comune di Leptosuchus studeri e Pseudopalatus pristinus e di tutti i suoi discendenti.

Tassonomia 
Di seguito è riportato un cladogramma basato sugli studi di Stocker (2012):

Note

Collegamenti esterni 
 

Fitosauri